Europacupen i fotboll 1971/1972 vanns av Ajax, Nederländerna som tog sin andra raka slutseger i turneringen då man i finalmatchen besegrade Inter, Italien med 2–0 i Rotterdam den 31 maj 1972.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1971/1972 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1971/1972
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971 i Europa
1972 i Europa